Zentenar steht für:

 Hundertjähriger
 Vorsteher und Richter der Zent, siehe auch Centenarius

Siehe auch:

 Zentenar-Fraktur, Schriftart, siehe Friedrich Hermann Ernst Schneidler #Schriften
 Zentenarium, Hundertjahrfeier
 Supercentenarian, Person, die 110 Jahre alt geworden ist
 Centnar, Gewichtsmaß